Lulworthiales är en ordning av svampar. Lulworthiales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lulworthiales